Gradin bezeichnet:

 Gradin, Fachwort aus dem Zirkusbereich

Gradin ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Gradin (1933–2022), schwedische sozialdemokratische Politikerin
 Carlos Poch Gradin (* 1982), spanischer Tennisspieler
 Peter Gradin (* 1958), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
 Thomas Gradin (* 1956), schwedischer Eishockeyspieler